Козырёк — многозначное слово:

 Козырёк — часть головного убора (некоторых), см. Бескозырка.
 Козырёк — часть архитектурного сооружения (крыша).
 Козырёк — хутор в Боковском районе Ростовской области России.

См. также 
 Козырёк фальшборта
 Козырев